Partido do Povo (Gronelândia)
 Partido Republicano do Povo — da Turquia
 Partido do Povo (Brasil) — extinto
 Partido do Povo Brasileiro — do Brasil; extinto
 Partido Popular do Paquistão
 Partido do Povo da Mongólia Interior — movimento independentista
 Partido do Povo Indiano
 Partido do Povo Trabalhador — de Porto Rico

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações